Peski ist der Name folgender Ortschaften:

in Russland (russisch ):
 Peski (Moskau, Kolomna), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Kolomna

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Archangelsk:
 Peski (Archangelsk), Dorf
 in der Oblast Brjansk:
 Peski (Brjansk, Surasch), Siedlung im Rajon Surasch
 Peski (Brjansk, Unetscha), Dorf im Rajon Unetscha
 in der Oblast Jaroslawl:
 Peski (Jaroslawl, Nekrassowskoje), Dorf im Rajon Nekrassowskoje
 Peski (Jaroslawl, Pereslawl), Dorf im Rajon Pereslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Peski (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Bagdohnen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Kleinsausreppen, Kreis Angerapp/Ostpreußen)
 Peski (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (Parwischken, 1938–1946 Parwen, Kreis Elchniederung/Ostpreußen)
 Peski (Kaliningrad, Slawsk) im Rajon Slawsk (Smaledumen, 1938–1946 Fichtenberg, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Peski (Kaluga), Dorf
 in der Oblast Kirow:
 Peski (Kirow, Kiknur), Dorf im Rajon Kiknur
 Peski (Kirow, Orlow, Podgorodny), Dorf im Rajon Orlow, Landgemeinde Podgorodny
 Peski (Kirow, Orlow, Tochtino), Dorf im Rajon Orlow, Landgemeinde Tochtino
 Peski (Kirow, Slobodskoi), Dorf im Rajon Slobodskoi
 in der Oblast Kostroma:
 Peski (Kostroma), Dorf
 in der Oblast Kurgan:
 Peski (Kurgan, Dalmatowo), Dorf im Rajon Dalmatowo
 Peski (Kurgan, Jurgamysch), Dorf im Rajon Jurgamysch
 Peski (Kurgan, Zelinnoje), Dorf im Rajon Zelinnoje
 in der Oblast Kursk:
 Peski (Kursk, Konyschewka), Dorf im Rajon Konyschewka
 Peski (Kursk, Schelesnogorsk), Weiler im Rajon Schelesnogorsk
 in der Oblast Leningrad:
 Peski (Leningrad, Lomonossow), Dorf im Rajon Lomonossow
 Peski (Leningrad, Priosersk), Siedlung im Rajon Priosersk
 Peski (Leningrad, Wolchow), Dorf im Rajon Wolchow
 Peski (Leningrad, Wsewoloschsk), Siedlung im Rajon Wsewoloschsk
 Peski (Leningrad, Wyborg), Siedlung im Rajon Wyborg
 in der Oblast Moskau:
 Peski (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow
 Peski (Moskau, Saraisk), Dorf im Rajon Saraisk
 Peski (Moskau, Schachowskaja), Dorf im Rajon Schachowskaja
 Peski (Moskau, Schatura), Dorf im Rajon Schatura
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Peski (Nischni Nowgorod, Kowernino), Dorf im Rajon Kowernino
 Peski (Nischni Nowgorod, Perwomaisk), Siedlung im Rajon Perwomaisk
 in der Oblast Nowgorod:
 Peski (Nowgorod, Chwoinaja), Dorf im Rajon Chwoinaja
 Peski (Nowgorod, Demjansk), Dorf im Rajon Demjansk
 Peski (Nowgorod, Poddorje), Dorf im Rajon Poddorje
 Peski (Nowgorod, Schimsk), Dorf im Rajon Schimsk
 in der Oblast Pskow:
 Peski (Pskow, Dedowitschi), Dorf im Rajon Dedowitschi
 Peski (Pskow, Dno), Dorf im Rajon Dno
 Peski (Pskow, Kunja), Dorf im Rajon Kunja
 Peski (Pskow, Porchow), Dorf im Rajon Porchow
 Peski (Pskow), Dorf im Rajon Pskow
 Peski (Pskow, Strugi Krasnyje), Dorf im Rajon Strugi Krasnyje
 Peski (Pskow, Welikije Luki), Dorf im Rajon Welikije Luki
 in der Oblast Rjasan:
 Peski (Rjasan), Siedlung
 in der Oblast Samara:
 Peski (Samara), Dorf
 in der Oblast Smolensk:
 Peski (Smolensk, Gagarin), Dorf im Rajon Gagarin
 Peski (Smolensk, Rudnja), Dorf im Rajon Rudnja
 in der Oblast Tambow:
 Peski (Tambow), Siedlung
 in der Region Transbaikalien:
 Peski (Transbaikalien), Dorf
 in der Oblast Twer:
 Peski (Twer, Bely), Dorf im Rajon Bely
 Peski (Twer, Beschezk), Dorf im Rajon Beschezk
 Peski (Twer, Ostaschkow), Dorf im Rajon Ostaschkow
 Peski (Twer, Rameschki, Wyssokowo), Dorf im Rajon Rameschki, Landgemeinde Wyssokowo
 Peski (Twer, Rameschki, Kuschalino), Dorf im Rajon Rameschki, Landgemeinde Kuschalino
 in der Oblast Uljanowsk:
 Peski (Uljanowsk), Dorf
 in der Oblast Wladimir:
 Peski (Wladimir, Petuschki), Dorf im Rajon Petuschki
 Peski (Wladimir, Wjasniki), Dorf im Rajon Wjasniki
 in der Oblast Wolgograd:
 Peski (Wolgograd), Siedlung
 in der Oblast Wologda:
 Peski (Wologda, Kirillow), Dorf im Rajon Kirillow
 Peski (Wologda, Njukseniza), Dorf im Rajon Njukseniza
 Peski (Wologda, Wologda), Dorf im Rajon Wologda
 in der Oblast Woronesch:
 Peski (Woronesch, Nowochopjorsk), Siedlung im Rajon Nowochopjorsk
 Peski (Woronesch, Pawlowsk), Dorf im Rajon Pawlowsk
 Peski (Woronesch, Petropawlowka), Dorf im Rajon Petropawlowka
 Peski (Woronesch, Poworino), Dorf im Rajon Poworino

in Weißrussland (weißrussisch ):
 in der Woblast Brest:
 Peski (Brest, Bjarosa), Dorf im Rajon Bjarosa
 Peski (Brest), Dorf im Rajon Brest
 Peski (Brest, Kobryn), Dorf im Rajon Kobryn
 in der Woblast Hrodna:
 Peski (Hrodna), Dorf

Siehe auch:
 Pisky (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung